Vrtače ili ponikve jesu ljevkasta, okrugla ili dugoljasta udubljenja nastala otapanjem vapnenca i dolomita u tektonski razlomljenim područjima.

Vrtače ili ponikve su jedan od morfoloških oblika u kršu. Ostali morfološki oblici u kršu jesu škrape, uvale ili suhe doline, krška polja, jame i spilje.

Veličina vrtača može biti vrlo različita, a poznate su vrtače i s više od stotinu metara promjera.

Karateristike 

Promjer na vrhu može biti od nekoliko metara do preko 100 m, dok im je dno obično iznad razine podzemne vode.

Za vrtače je karakteristično iznimno plodno tlo, obično zemlja crvenica, koje nastaje nakupljanjem humusa i vapnenca. Osim plodnog tla, vrtača pruža i zaklon od bure. Vrtače su često korištene za poljoprivredu, posebno za vinogradarstvo.
	
Neke kotlasto zatvorena ponikve često na svojim padinama skrivaju ulaze u jame i špilje. Kod vrtača oblika dimnjaka, ulaz u jamu je često na dnu. U tom je slučaju dno vrtače zapravo strop jame, koja je dijelom ili posve zatrpana odronom. No, čak i u slučaju potpunog zatrpavanja, voda ponire na tom mjestu i nestaje ispod površine.

Ponekad se dogodi da se zidovi koji dijele susjedne vrtače uruše, pa se vrtače spajaju i nastaje reljefni oblik koji zovemo uvala.
	
Svaka je vrtača životni prostor za sebe, s vlastitom biosferom i mikroklimom. 

Za vrtače je karakteristična toplinska inverzija, što znači da je na dnu hladnija nego pri vrhu, pa često dno vrtače pokriva crnogorica, dok su vrhovi obrasli bjelogoričnim drvećem. Kod vrtača izloženih buri, ova pojava nije tako jako izražena, jer bura hladi gornje dijelove vrtače.

Najdublje vrtače u Hrvatskoj su Crveno i Modro jezero kod Imotskog.

Dubina vrtače Crvenog jezera je 500 metara.

Dubina vrtače Modrog jezera je 200 m, a dno je ispod razine podzemne vode.

Izvori 
 http://www.gradst.hr/files/katedre/k_07_geot/Hidrogeologija%20krsa.pdf

Krški reljefni oblici